Hesdát két, ma Romániában fekvő falu neve volt 1910-ig:
 Hasadát
 Szamoshesdát

 Hesdát-patak a neve a Tordai-hasadékot átszelő pataknak.